Гільєрмо Гарсія-Лопес (, , нар. 4 червня 1983) колишній іспанський професійний тенісист. 
Здобув п'ять одиночних та три парні титули туру ATP.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 23 місце досяг 21 лютого 2011, парну — 27 місце — 15 травня 2017 року.
Завершив кар'єру 2021 року.

Особисте життя 
Його назвали на честь відомого тенісіста Гільєрмо Віласа, яким його батько дуже захоплювався за його домінування на грунтовому корті. Він є хорошим приятелем з іншим іспанським тенісистом Хуаном Карлосом Ферреро, і обидва тренуються в тенісній академії JC Ferrero Equelite у Вільєні, Іспанія

Важливі фінали

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд: 1 (1 поразка)

Фінали туру ATP

Одиночний розряд: 9 (5 титулів, 4 поразки)

Парний розряд: 9 (3 титули, 6 поразок)

Досягнення

Одиночний розряд

Парний розряд

Перемоги над гравцями першої 10-ки 
He has a 13-49 record against players who were, at the time the match was played, ranked in the top 10.

Notes

Примітки

Посилання 

Garcia Lopez Recent Match Результати
Зміни рейтингу
Офіційна сторінка

Народились 1983
Іспанські тенісисти
Призери Середземноморських ігор з тенісу